Fausta Quintavalla – ex giavellottista ed ex pallavolista italiana
 Maria Pia Quintavalla – poetessa e scrittrice italiana
 Pedro Julio Quintavalla – militare cileno